HE 0504-2041 est une étoile sous-naine très chaude et lumineuse en ultraviolet de la constellation du Lièvre. Elle a été découverte par Martin Altmamn, Henri Edelmann et Klaas de Boer en 2014 à l'aide du télescope spatial Galex. Basée sur sa parallaxe (0.6861 ± 0.0329 mas/a), telle que mesurée par le satellite Gaïa, l'étoile se situe à ~ (~) de la Terre.

Disque 
Les scientifiques pensent que HE 0504-2041 pourrait abriter un disque de débris, son caractère orbital correspond avec la présence d'un disque dont l'excentricité orbitale serait inférieure à 0,5 à 0,7 UA. Cela semble indiquer que le disque est épais et que l'étoile serait aussi entourée d'un halo de gaz.

Articles connexes 

 Étoile sous-naine
 Étoile sous-naine de type B
 Disque de débris

Références

Liens externes 

 

Étoile variable
Disque de débris
Disque circumstellaire
Étoile sous-naine
Objet du catalogue HE